Příjmení Castro nosí více významných osobností:

 Brian Castro (* 1950) – australský spisovatel
 Inés de Castro (1325–1355) – španělská šlechtična
 Eugénio de Castro (1869–1944) – portugalský básník a spisovatel
 Fidel Castro (1926–2016) – kubánský politik, bratr Raúla
 Gonzalo Castro (* 1987) – německý fotbalista španělského původu
 Guillén de Castro – španělský dramatik a herec
 Héctor Castro (1904–1960) – uruguayský fotbalista
 João de Castro (1500–1548) – portugalský mořeplavec
 Juana de Castro (+ 1374) – španělská šlechtična
 Juanita Castro (* 1933) – sestra Fidela a Raúla
 Manuel Monteiro de Castro (* 1938) – portugalský kněz a kardinál
 Mariela Castro – kubánská aktivistka, dcera Raúla
 Raúl Castro (* 1931) – kubánský politik, bratr Fidela
 Rosalía de Castro (1837–1885) – galicíjská a španělská spisovatelka

Externí odkazy 
 

Španělská příjmení
Portugalská příjmení